Fadul ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Fadul (* 1953), Politiker in Guinea-Bissau
 Omar Fadul (* 1976), brasilianischer Musiker und Hochschullehrer
 Sabri Mohamed Fadul (* 1985), sudanesischer Fußballschiedsrichter
 Wilson Fadul (1920–2011), brasilianischer Politiker